Lokostrelstvo so na Olimpijskih igrah prvič organizirali Poletnih olimpijskih igrah 1900 in se je odvijalo na 13 olimpijadah. Na lokostrelskih olimpijskih turnirjih je do leta 2008 nastopilo 83 različnih držav. Največkrat je bila v lokostrelstvu zastopana Francija, ki je nastpila kar na enajstih olimpijskih turnirjih. Lokostrelstvo na OI poteka pod pokroviteljstvom Mednarodne lokostrelske zveze.

Zgodovina 
Lokostrelstvo se je kot disciplina prvič pojavilo na drugih Olimpijskih igrah moderne dobe, leta 1900 v Parizu. Takrat so lokostrelci nastopali v sedmih disciplinah na različnih razdaljah. Na naslednjih OI v St. Louisu leta 1904 se je tekmovalo v petih disciplinah, nastopili pa so samo tekmovalci iz ZDA. Na Poletnih olimpijskih igrah 1908 se je tekmovalo v treh disciplinah, na igrah leta 1912 pa lokostrelskih disciplin ni bilo na programu. Naslednjič se je lokostrelstvo znašlo na seznamu olimpijskih športov na Poletnih olimpijskih igrah 1920. 

Med letoma 1920 in 1972 lokostrelstvo spet ni bilo olimpijski šport. Leta 1972 na Poletnih olimpijskih igrah v Münchnu so prvič nastopile tudi ženske, tekmovanje pa je potekalo v po eni disciplini. Tako se je tekmovalo do leta 1988, ko je bila dodana še po ena disciplina, disciplina ekipnega boja. Od leta 1992 se tekmuje po sistemu dvojic, kjer tekmovalca tekmujeta med seboj za napredovanje.

Pregled medalj

Od leta 1972 
Od leta 1972 se lokostrelstvo šteje kot standarizirano tekmovanje.

Skupaj 
Tabela vklučuje tudi tekmovanja iz OI 1900, 1904, 1908 in 1920 ter tekmovanja od leta 1972 dalje. 

Športi na olimpijskih igrah
Lokostrelstvo